SQC steht für:

 Flughafen Santiago de Compostela in Spanien als IATA-Code
 Singapore Airlines Cargo (ICAO-Code)
 Statistical Quality Control, statistische Qualitätskontrolle

Abkürzung